Onward (Indiana), plaats in de Verenigde Staten.
 Onward (Hawkwind), muziekalbum van Hawkwind.
 Onward (film), een animatiefilm van Pixar.